Грини () — деревня в Шершунском сельсовете Минского района Минской области Республики Беларусь. Расположена в 18 км на северо-запад от Минска. По состоянию на 2010 год, в деревне было 22 хозяйства, проживало 62 человека.

В 1858 году деревня поместья Новый Двор, 37 мужчин, собственность Володковича, в Вилейском уезде. В 1870 году располагалась в Головачёвской сельской общине. В 1897 году деревня (20 дворов, 152 жителя) и усадьба (двор, 6 жителей), в Родошковицкой волости Вилейского уезда. В 1917 году в Гринях было 38 дворов, проживало 209 человек. С февраля по декабрь 1918 года деревня оккупирована армией кайзеровской Германии, с июля 1919 года по июль 1920 года — армией Польши. С 1919 года в составе БССР. В 1921 году в деревне было 38 дворов, 209 жителей. В 1923 году начала действовать школа. С 20 августа 1924 года деревня в Новодворском сельсовете Заславского района Минского округа (до 26 июля 1930 года). В 1926 году 41 двор, 234 жителя. С 13 июня 1929 года в составе Роговского сельсовета. С 20 февраля 1938 года в Минской области. Во время Великой Отечественной войны с конца июня 1941 года по начало июля 1944 года оккупирована армией Германии. В боях погибли 9 жителей. Оккупанты сожгли 16 дворов, 13 жителей было убито, 1 вывезен на принудительные работы в Германию. С 8 августа 1959 года в составе Минского района. В 1997 году В Гринях было 30 хозяйств, 77 жителей. Деревня входила в состав совхоза «Роговский» с центром в деревне Рогово. Согласно переписи населения 2009 года, в деревне проживало 45 человек. До июня 2013 г. деревня располагалась в Роговском сельсовете, после чего сельсовет был переименован в Шершунский.

Транспорт 
Деревня расположена недалеко от шоссе Н8964. До деревни можно проехать на автобусе по маршрутам Минск — Среднее и Минск — Радошковичи.

Достопримечательности 
Деревня Грини находится на Линии Сталина — Минском укрепрайоне. В её окрестностях, а также в окрестностях соседних деревень расположено несколько пулеметных ДОТов.

Примечания 

Населённые пункты Минского района